Heiligenbeeldenmuseum (Enkhuizen)
 Heiligenbeeldenmuseum (Kranenburg)

Zie ook 
 Museum Vaals, een heiligenbeeldenmuseum